Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976